Essam Khalaf (1956-), homme politique bahreïni ;
 Hevrin Khalaf (1984-2019), femme politique kurde ;
 Roula Khalaf, journaliste libanaise ;
 Salah Khalaf (1933-1991), homme politique palestinien ;
 Ibn Khalaf al-Muradi (), savant espagnol ;
 Aliyah Khalaf Saleh (1956-), humanitaire irakienne.